Грембо́шув () — село в Польше, находящееся в Домбровском повяте Малопольского воеводства. Административный центр гмины Грембошув.

География 
Село располагается в 18 км от города Домброва-Тарновска и 64 км от города Кракова.

История 
С 1975 по 1998 года село входило в Тарнувское воеводство.

Достопримечательности 
 Церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Известные жители и уроженцы 
 Бойко, Якуб (1857—1943) — польский общественный деятель, публицист и писатель.
Сухарский, Генрик (1898—1946) — командующий обороной Вестерплатте.

Литература 
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, VII, 1886.

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny 

Населённые пункты Домбровского повета